Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Miloslav Mečíř Sr. e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Johan Vekemans 6-4 6-2.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (primo turno)
 David de Miguel Lapiedra /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Michael Mortensen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1986